Marcus Aurelius Probus római császár
Marcus Valerius Probus, római grammatikus
sidei Szent Probus